Петър Джорджев е български революционер, четник в Ботевата чета.

Биография 
Петър Джорджев е роден около 1840 година в град Битоля, тогава в Османската империя, днес в Северна Македония. Роднина е на революционера Спиро Джеров. Подобно на Джеров учи в гръцкото училище в родния си град. В Гърция Петър Джорджев попада в революционни среди и участва в Критското въстание (1866-1869). Като участник в гръцкото революционно движение Джорджев е споменат от Петър Фитовски във вестник „Дунавска зора“ от 1868 г. Заловен е от османците и осъден на смърт, но успява да се спаси и бяга в Белград, Сърбия. Поддържа писмена кореспонденция с Петър Симеонов и през Пеща заминава за Букурещ при него. Включва се в Ботевата чета и се качва на „Радецки“ от Корабия, предрешен като търговец. Смятан е за влах и понякога е наричан Петраки Жоржеско. При Попов мост на река Бързица Петър Джорджев предлага да остане с трима-четирима души под моста, за да изненадат настъпващите черкези, но планът не е приет. Участва в сражението на Милин камък, където е леко ранен. На 20 се сражава на Околчица. След разгрома отстъпва с групата на Никола Войновски, а после е под командата на хаджи Петър Илиев. Заловен е заедно с него и затворен в Берковския затвор. След амнистията от 1 август заминава за Сърбия и участва в Сръбско-турска война (1876). Включва се и в четническите действия за освобождение на Македония.

Родословие

Бележки 

Ботеви четници
Български революционери от Македония
Родени в Битоля
Доброволци в Сръбско-турската война (1876)
Участници в Критското въстание (1866 – 1869)